Jato steht für:
 Jato, Ort in Äthiopien
 Jato-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Monte Jato, ein Berg in der Provinz Palermo, Sizilien
 San Giuseppe Jato, Stadt der Provinz Palermo, Sizilien
 Iaitas, antike Stadt im Nordwesten Siziliens

Jato oder JATO steht als Abkürzung für:
 JATO, Jet-assisted take-off, eine Flugzeugabhebehilfe
 Jahrestonne, also Tonnen pro Jahr, siehe Tonne (Einheit)#Jato
 Jazz at the organ, Musikgruppe von Lutz Felbick

Jato ist der Name von:
 Silvia Jato (* 1971), spanische Fernsehmoderatorin

Siehe auch:
 Jatho

Abkürzung